Io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. Può riferirsi a:

Astronomia 
 Io – satellite naturale di Giove
 85 Io – asteroide scoperto nel 1865

Cinema 
 Io – film del 2019 diretto da Jonathan Helpert

Codici 
 IO – codice vettore IATA di Indonesian Airlines
 io – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ido
 IO – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano
 IO – codice ISO 3166-1 alpha-2 dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano

Filosofia e psicologia 
 Io – pronome che designa la propria identità individuale nel discorso e nella riflessione filosofica
 Io – in psicologia e in psicanalisi, struttura psichica deputata al contatto e ai rapporti con la realtà
 Io – in antroposofia, lo strato originario dell'essere umano che ne unifica le componenti, astrale, eterica e fisica, in un'entità complessa

Informatica 
 Io – linguaggio di programmazione
 I/O – abbreviazione di input/output
 .io – dominio di primo livello dei Territori Britannici dell'Oceano Indiano

Musica 
 Io – opera di Jean-Philippe Rameau
 Io – album di Luciano Rossi del 1975
 Io – album di Stefano Rubino del 1978
 Io – album di Delia Gualtiero del 1985
 Io – album di Loredana Bertè del 1988
 Io – album di Franco Califano del 1988
 Io (citato anche come Io dopo i giorni degli azzimi) – album di Fred Bongusto del 1992
 Io – singolo di Gianna Nannini del 2006
 Io – album di Alessandro Canino del 2013
 Io – album di Francesco Sarcina del 2014
 Io – album di Sergio Cammariere del 2016

Altro 
 Io – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Io (Ios) – isola meridionale delle Cicladi bagnata dal mare Egeo
 Io – figura della mitologia greca
 IO – videogioco del 1988
 Kira (Io) – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 IO – applicazione mobile per i servizi di pubblica utilità

Altri progetti